Batalha de Lincoln (1141)
Batalha de Lincoln (1217)
Batalha de Lincoln (1878)

Desambiguações de guerras e batalhas